|-
| 88801 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88802 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88803 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88804 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88805 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88806 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88807 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88808 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88809 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88810 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88811 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88812 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88813 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88814 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88815 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88816 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88817 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88818 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88819 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88820 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88821 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88822 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88823 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88824 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88825 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88826 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88827 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88828 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88829 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88830 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88831 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88832 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88833 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88834 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88835 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88836 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88837 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88838 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88839 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88840 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88841 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88842 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88843 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88844 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88845 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88846 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88847 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88848 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88849 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88850 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88851 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88852 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88853 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88854 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88855 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88856 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88857 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88858 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88859 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88860 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88861 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88862 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88863 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88864 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88865 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88866 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88867 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88868 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88869 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88870 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88871 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88872 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88873 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88874 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88875 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88876 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88877 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88878 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88879 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88880 - || || 25 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 88881 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88882 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88883 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88884 - || || 22 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88885 - || || 22 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88886 - || || 28 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 88887 - || || 27 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88888 - || || 27 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88889 - || || 17 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88890 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88891 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88892 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88893 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88894 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88895 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88896 - || || 21 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88897 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88898 - || || 22 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88899 - || || 23 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88900 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
8